En la mitología griega Diomede (Διομήδη) es el nombre de varios personajes femeninos:

 Diomede, una hija de Juto y esposa de Deyoneo, uno de los hijos de Eolo.
 Diomede, una hija de Lápites y esposa de Amiclas de Esparta.
 Diomede, una hija de Forbante que fue tomada como esclava por Aquiles. Es citada en la Ilíada como la esclava con la que dormía Aquiles después de marcharse de la embajada con Ayax y Odiseo.
 Diomede, esposa de Palante y madre de Euríalo, que luchó en Troya.